Demise steht für:

 Demise (Band), polnische Death-Metal-Band

Demise ist der Familienname folgender Personen:

 Shure Demise (* 1996), äthiopische Langstreckenläuferin